Потоки — топоним

Украина 
 Винницкая область
 Потоки — село, Жмеринский район.
 Потоки — село, Немировский район.
 Днепропетровская область
 Потоки — село, Криничанский район.
 Киевская область
 Потоки — село, Иванковский район.
 Потоки — село, Таращанский район.
 Полтавская область
 Потоки — село, Кременчугский район.
 Черкасская область
 Потоки — село, Катеринопольский район.

См. также 
 Потоки рассеяния
 Поток